National City Bank steht für:

 National City Bank of New York, Bank in New York, siehe Citibank

im NRHP gelistete Objekte:

 National City Bank (Indiana), ID-Nr. 82000112
 National City Bank (New York), ID-Nr. 78001875